Obici – arma da fuoco di artiglieria
 Amedeo Obici – imprenditore italiano
 Giulio Obici – giornalista e fotografo italiano
 Giuseppe Obici – scultore italiano